Пий може да се отнася за:

 Антонин Пий- римски император

Римски папи 
 Пий I
 Пий II
 Пий III
 Пий IV
 Пий V
 Пий VI
 Пий VII
 Пий VIII
 Пий IX
 Пий X
 Пий XI
 Пий XII